Gars peut faire référence à :
 Gars, commune française de l'arrondissement de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes ;
 Gars am Inn, bourg allemand de l'arrondissement de Mühldorf am Inn, en Bavière ;
 Gars am Kamp, bourg autrichien du district de Horn, en Basse-Autriche.